Due unità navali della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Antrim:

 HMS Antrim (1903) – incrociatore corazzato della classe Devonshire, varato l'8 ottobre 1903, attivo durante la prima guerra mondiale, avviato alla demolizione nel dicembre 1922.
 HMS Antrim (D18) – cacciatorpediniere della classe County, varato il 19 ottobre 1967, attivo durante la guerra delle Falkland, venduto al Cile e ribattezzato Almirante Cochrane, avviato alla demolizione nel dicembre 2011.